Saint-Flour (Puèi Domat), municipi francès al departament del Puèi Domat 
 Saint-Flour  Sant Flor , municipi francès al departament de Cantal (regió d'Alvèrnia)
 Saint-Flour-de-Mercoire, municipi francès al departament del Losera 
 Anglards-de-Saint-Flour, municipi francès al departament del Cantal 
 Bisbat de Saint-Flour.
 Cantó de Saint-Flour-Sud
 Districte de Saint-Flour
 Planèze de Saint-Flour, altiplà volcànic que forma part dels Monts del Cantal